Le sigle CERP peut désigner suivant
les cas:
 Comité européen des régulateurs postaux
 Centre d'études et de recherches sur la police
 Centre d’entraînement des réserves parachutistes
 Centre d'étude et de recherche psychotechnique
 Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique
 Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutique
 Coopérative d’Expansion et de Répartition Pharmaceutique de Lorraine

Références